Lichtenegg heißen:
 Lichtenegg (Niederösterreich), Gemeinde, sowie Ortschaft und Katastralgemeinde in Niederösterreich

Gemeindeteile:
 Lichtenegg (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lichtenegg (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

 Lichtenegg (Illmensee), Ortsteil der Gemeinde Illmensee, Landkreis Sigmaringen in Baden-Württemberg

 Lichtenegg (Wels), II. Bezirk, Ortschaft und Katastralgemeinde von Wels, Oberösterreich
 Lichtenegg (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Vöckla, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

 Lichtenegg (Gemeinde Bärnbach), Ortsteil von Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Ebersdorf), Ortsteil von Ebersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Eibiswald), Ortsteil von Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Gersdorf), Ortsteil von Gersdorf an der Feistritz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ort bei Sulzhof, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Ilztal), Ortsteil von Ilztal, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Sankt Bartholomä), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Bartholomä, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortsteil von Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Sankt Stefan im Rosental), Katastralgemeinde von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Tillmitsch), Ortsteil von Tillmitsch, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Lichtenegg (Gemeinde Wildalpen), Streusiedlung von Wildalpen, Steiermark

historisch:
 Podlehnik, Gemeinde in Slowenien

Burgen, Schlösser:
 Burgruine Lichtenegg (Birgland) in Birgland-Lichtenegg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Burgstall Lichtenegg, abgegangene Burg bei Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Burgruine Lichtenegg (Wartberg) Steiermark, Österreich
 Burg Lichtenegg (Zierings), abgegangene Burg bei Rastenfeld im Waldviertel, Österreich
 Schloss Lichtenegg (Epfendorf) bei Harthausen-Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Wasserschloss Lichtenegg in Wels, Oberösterreich

Lichtenegg ist ein Namensteil folgender Personen:
 Kaspar von Preysing-Lichtenegg-Moos (1880–1918), bayerischer Rittmeister und Reichsrat
 Max von Preysing-Lichtenegg (1849–1926), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (Zentrum), MdR

Siehe auch:
 Lichteneck